Das Winkelobjektiv ist eine Spezialform von entozentrischen oder telezentrischen Objektiven, die einen geknickten objektseitigen Strahlengang aufweisen. Die Strahlumlenkung erfolgt mit Prismenvorsätzen. Winkelobjektive werden besonders bei platzkritischen Applikationen angewendet, wenn eine geradlinige Anordnung von Beleuchtung, Prüfobjekt, Objektiv, Kamera nicht möglich ist.

Objektivtyp (Fotografie)